Der Hogwarts-Express ist ein Zug:

 Fiktive Vorlage: Begriffe der Harry-Potter-Romane#Hogwarts-Express
 Realer Zug in einem Universal Themenpark: Hogwarts Express (Universal Orlando Resort)